Campillo de Aragón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo de Aragón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Campillo de Aragón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar